Soylent peut désigner :

 Soleil vert, un film de science-fiction
 Soylent (boisson), un substitut alimentaire